Billionaire Boys Club, une marque de vêtements fondée par Nigo et Pharrell Williams
 Billionaire Boys Club, un « club » d'investissement social fondé en 1983
 Billionaire Boys Club, un film américain de James Cox prévu pour 2017 et inspiré par le club ci-dessus